Wightia (geslacht), plantengeslacht uit de familie Paulowniaceae
Wightia (pterosauriër), uitgestorven pterosauriër